Juan Silveira dos Santos (prununțat ; n. 1 februarie 1979, Rio de Janeiro), cunoscut sub numele de Juan, este un jucător de fotbal brazilian retras din activitate, care a jucat ca fundaș central la echipa italiană Roma și la echipa națională de fotbal a Braziliei.

Statisticile carierei

Palmares 
Flamengo
 Copa Mercosur: 1999
 Campeonato Carioca: 1999, 2000, 2001
 Copa dos Campeões: 2001

Roma
 Coppa Italia: 2008

Internațional
 Copa América: 2004, 2007
 Cupa Confederațiilor FIFA: 2005, 2009

Legături externe 
 Profilul jucătorului la A.S. Roma
 Leverkusen who's who

Fotbaliști brazilieni
Brazilieni în viață
Nașteri în 1979
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006